Clarina steht für 

 Heckel-Clarina, ein seltenes Holzblasinstrument
 Clarina (Gattung), eine Schmetterlingsgattung